Fàysal forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Aziz ibn Abd-ar-Rahman ibn Fàysal Al Saüd, primer rei de l'Aràbia Saudita
 Abd-ar-Rahman ibn Fàysal ibn Turki Al Saüd, membre de la família saudita
 Faisal I, rei de l'Iraq i abans efímerament de Síria
 Faisal II, rei de l'Iraq
 Faisal ibn Abd al-Aziz, rei de l'Aràbia Saudita. I vinculats a aquest:
 Faisalabad, ciutat i municipi del Panjab (Pakistan). I vinculats a aquesta:
 Divisió de Faisalabad, divisió administrativa del Panjab (Pakistan)
 Districte de Faisalabad,divisió administrativa del Panjab (Pakistan)
 King Faisal Babes, club de futbol de Kumasi (Ghana)
 Faisal ibn Turki Al Saud, sobirà dels saudites wahhabites
 Faisal ibn Turki Al Busaid, sultà de Masqat i Oman
 Faisal al-Dawish, líder dels ikhwan
 Ghazi ibn Faisal, rei de l'Iraq

Notes